Ptochomyza är ett släkte av tvåvingar. Ptochomyza ingår i familjen minerarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Minerarflugor
Ptochomyza